Лагуна Гранде има више значења:

 Лагуна Гранде (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лагуна Гранде (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Гранде (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Гранде (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Гранде (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Гранде (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагуна Гранде, Ла Лагуна (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лагуна Гранде (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лагуна Гранде (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лагуна Гранде (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лагуна Гранде (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику